Трэйн () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Трэйн, Стивен (род. 1962) — британский гребец-каноист;
 Трэйн, Чарльз (1890—1965) — английский военнослужащий, кавалер креста Виктории;
 Трэйн, Эндрю (род. 1963) — британский гребец-каноист.